Op de 77e editie van de Australian Open 2003 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 15 tot en met 26 januari 2003.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters waren Anna Koernikova en Martina Hingis. De laatste kwam haar titel niet verdedigen. De Russin speelde samen met de Amerikaanse Chanda Rubin – zij waren als negende geplaatst en bereikten de derde ronde, waarin ze werden uitgeschakeld door het achtste reekshoofd, het duo Conchita Martínez / Nadja Petrova.

De als eerste geplaatste Amerikaanse zussen Venus en Serena Williams wonnen het toernooi door in de finale het als tweede geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in drie sets te verslaan. Het was hun tiende gezamenlijke titel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.3)

Australian Open
ITF-toernooi in 2003